

Cinema e televisione 
 Première – anteprima è una rappresentazione di un film, di un'opera teatrale, di un musical o di un altro progetto culturale simile che avviene precedentemente alla sua prima rappresentazione pubblica
 Serata tragica (Première) – film del 1937 diretto da Géza von Bolváry
 Premiere – film del 1938 diretto da Walter Summers
 Premiere – rete televisiva brasiliana
 Premiere – rete televisiva britannica
 Il Progetto Farscape (Premiere) – episodio della prima stagione della serie televisiva Farscape

Musica 
 Première – album di Katherine Jenkins del 2003
 Première – album di Katherine Jenkins del 2004

Radio 
 Ici Radio-Canada Première – emittente radiofonica canadese
 Premiere Networks –  network radiofonico statunitense

Altro 
 Adobe Premiere Pro – software
 Première – rivista cinematografica francese
 Lincoln Premiere – veicolo prodotto in serie dalla Lincoln

Pagine correlate 
 La Première
 Premier (disambigua)